Triunfo è il nome di tre località brasiliane:
 Triunfo – comune della Paraíba
 Triunfo – comune del Pernambuco
 Triunfo – comune del Rio Grande do Sul